GNF 1 (1966/1967) był 11. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
18 goli – Abdelatif Chiadmi (Difaâ El Jadida)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w Afryce
1967 w Afryce